Die Novum Energy Texas Open Women’s Squash Championship 2018 fanden vom 22. bis 25. März 2018 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 25.

Vorjahressiegerin war Annie Au, die nicht erneut antrat. Amanda Sobhy besiegte im Endspiel Reeham Sedky mit 11:8, 10:12, 11:6 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Olivia Fiechter einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour der Damen 2017/18